Majstor i Margarita (roman), roman Mihaila Bulgakova
 Majstor i Margarita (1972.), film iz 1972.